Категория премии Американской академии кинематографических искусств и наук («Оскара») «за лучший фильм на иностранном языке» предназначена для награждения полнометражных фильмов, произведенных вне юрисдикции США и с преимущественно неанглийским языком или языками диалога. В качестве конкурсной «премии за заслуги» впервые появилась на 29 церемонии премии «Оскар», состоявшейся в 1957 году. Ранее, в 1948—1956 годах, иноязычные фильмы 8 раз награждались «почётным/специальным „Оскаром“». Награда вручается режиссёру, а официальным победителем является страна, фильм которой одержал победу.

Мексика принимала участие в церемонии с 1957 года. За это время она отослала более 40 фильмов, восемь из которых были номинированы на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Наибольшее число фильмов, представлявших Мексику, снял режиссёр Артуро Рипштейн — пять фильмов (хотя ни один из них ни разу не был номинирован на «Оскар»). Луис Алькориса и Карлос Каррера сняли по три фильма, претендовавших на премию, и заработали по одной номинации на «Оскар». Альфонсо Арау также снял три фильма, но ни один из них на премию номинирован не был.

Представитель от Мексики ежегодно выбирается . Комитет отбора проводит два независимых голосования о том, какой фильм будет претендовать на «Оскар», и какой — на испанскую премию «Гойя».

Список фильмов

Комментарии

Примечания

См. также 
 Премия Академии кинематографических искусств и наук
 Кинематограф Мексики

Мексика